Enrico Rossi – politico italiano, dal 2010 presidente della Regione Toscana
 Enrico Rossi – ciclista professionista dal 2003 al 2014
 Enrico Rossi – pallanuotista, nuotatore e calciatore italiano
 Enrico Rossi – pittore italiano
 Enrico Rossi – giocatore di beach volley italiano